Лас Тинас има више значења:

 Лас Тинас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тинас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тинас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тинас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинас (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинас (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тинас (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Тинас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Тинас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тинас (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тинас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тинас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику